Folia är ett släkte av ryggsträngsdjur. Folia ingår i familjen lysgroddar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lysgroddar